Kneeland bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kneeland (Kalifornien)
 Kneeland (Michigan)
 Kneeland (Wisconsin), im Racine County

Kneeland ist der Name von

 David Kneeland (1881–1948), US-amerikanischer Marathonläufer